Baileyton, une ville du comté de Cullman, en Alabama ;
 Baileyton, une ville du comté de Greene, dans le Tennessee.